Burgholzer ist der Name von

 Michael Burgholzer (* 1963), österreichischer IT-Dienstleister und Autor
 Peter Burgholzer, österreichischer Materialwissenschaftler